Фрэнк Ю́джин Ха́рпер (, род. 17 мая 1966, Айова-Сити, Айова) — американский театральный, телевизионный и киноактёр. Хилл Харпер () — это профессиональный псевдоним. Наиболее известен по роли доктора Шелдона Хокса в телесериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк».

Ранняя жизнь и образование 
Харпер родился в Айова-Сити, штат Айова, в семье врача-психиатра Гарри Харпера () и Мэрилин Хилл (), которая была одной из первых чернокожих практикующих анестезиологов в Соединенных Штатах. Харпер выступал на сцене с семи лет. Он окончил среднюю школу Белла Виста () в 1984 году, а затем с большим отличием выпустился из Брауновского университета в 1988 году. В 1992 году Харпер получил степень доктора юридических наук, с отличием окончив Гарвардский университет, и степень магистра государственного управления в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. Во время пребывания в Гарварде он был членом бостонской театральной компании Блэк Фолкс (), одной из старейших и наиболее известных театральных коллективов в стране с чернокожими актёрами. В то время, когда Харпер был студентом Гарварда, он подружился с будущим президентом Бараком Обамой. Харпер и Обама встретились на баскетбольной площадке и стали хорошими друзьями во время их первого года в качестве студентов-юристов.

Хотя Харпер и получил степень доктора юридических наук и магистра государственного управления, он решил не использовать их, а переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру. Он был удостоен звания почетного доктора в 2009 году от государственного колледжа Вестфельд ().

Личная жизнь 
Харпер является автором пяти книг, первая из которых вышла в 2007 году, а последняя была опубликована в 2013 году. Во время написания четвёртой книги Хиллу был диагностирован рак щитовидной железы. Он полностью вылечился. В 2017 году усыновил мальчика Пирса (род. декабрь 2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Хилл Харпер — Актёрский состав «CSI: NY» на сайте CBS

Киноактёры США